Cavalier seul est une expression française pour désigner une personne qui agit sans l'aide d'autrui, ou sans informer autrui de son action (faire cavalier seul). C'est également le titre d'œuvres diverses :

Romans :
 Cavalier seul est un roman de Paul Haurrigot paru en 1929
 Le Cavalier seul est un roman de Jean de La Varende paru en 1956
 Personnage de roman: Mousteyrac

Essai :
 Cavalier seul ! le style de Kortchnoi, est un essai de Patrick Derreumaux, paru en 1977

Théâtre :
 Le Cavalier seul est une comédie dramatique en 3 actes de Jacques Audiberti parue en 1955. Créée à Lyon au Théâtre du Cothurne , puis au théâtre des Champs-Élysées à partir d'. Mise en scène par Marcel Maréchal. 

Journal personnel :

 Cavalier seul, est un journal intime de Jérôme Garcin rebaptisé Journal équestre (2003-2005) paru en 2006

Billet de Journal :

 « Cavalier seul » était le titre d'un billet d'humeur quotidien d'André Frossard publié en une du journal Le Figaro de 1963 à 1995

Série télévisée :

 Cavalier seul est le titre français du  de la saison 1 de la série américaine Damages (Dommages et intérêts), édité en 2007. Titre américain de l'épisode : A Regular Earl Anthony.

Musique :

 « Cavalier seul » est le pseudonyme de Charles Cavalier, compositeur-interprète pop/rock franco-suisse.

Bande dessinée:
 Cavalier seul'' est une histoire de Lucky Luke.